Roll with It – album di Steve Winwood del 1988.
 Roll with It – singolo del 1988 di Steve Winwood estratto dall'omonimo album.
 Roll with It – singolo degli Oasis del 1995, estratto dall'album (What's the Story) Morning Glory?.